Ḫedammu, em hurrita: Apše ("Cobra"), é um dragão marinho da mitologia hurrita-hitita, que causou problemas na costa síria. O seu homólogo hitita era Illuyanka.

Ḫedammu é o filho do deus Kumarbi e a filha da personificação do mar, Kiaši e Šertapšuruḫi. O dragão do mar possuía um enorme apetite e quase consumiu a deusa Ishtar/Šauška, mas acabou sendo derrotado por seus encantos.

Criaturas lendárias hurritas
Criaturas lendárias hititas
Dragões